Die ADAC GT Masters 2009 war die dritte Saison der ADAC GT Masters. Es wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden veranstaltet. Der erste Lauf fand am 12. April in Oschersleben und der Finallauf am 18. Oktober ebenfalls dort statt. Die Rennen wurden in Deutschland und in den Niederlanden ausgetragen.

Die Fahrerwertung gewann Christian Abt mit 79 Punkten in einem Audi R8 LMS. Die Teamwertung gewann das Team Callaway Competition mit 99 Punkten.

Die erstmals in dieser Saison ausgeschriebene Amateur-Wertung gewann der Schweizer Toni Seiler mit 116 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 8 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter waren nicht punkteberechtigt:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 40 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 13 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2009
Motorsportsaison 2009